Сигнал може да се отнася за:

 Сигнал – физически процес;
 Аналогов сигнал
 Дискретен сигнал
 Квантован сигнал
 Цифров сигнал

 Сигнал – българска рок група;
 „Сигнал“ – албум на канадската група за прогресив рок Ръш;
 Сигнал – марка паста за зъби;
 Сигнал – германско пропагандно списание от времето на нацисткото управление
 Сигнал.бг – интернет портал

Вижте също 
 Сигнал за бедствие